James Lowther peut faire référence à :

 James Lowther (4e baronnet) (1673–1755), député pour Appleby, Carlisle, et Cumberland
 James Lowther (1er comte de Lonsdale) (1736–1802), député pour Cockermouth, Cumberland, Haslemere et Westmorland
 Colonel James Lowther (1753-1837), député pour Appleby, Haslemere et Westmorland
 James Lowther (1840-1904), homme politique et sportif, Secrétaire en chef pour l'Irlande, député pour Isle of Thanet, Lincolnshire North, et York
 James Lowther (1er vicomte Ullswater) (1855–1949), homme politique conservateur et Speaker de la Chambre des communes
 James Lowther (7e comte de Lonsdale) (1922–2006), pair britannique